trzmiel – zwyczajowa nazwa wielu gatunków owadów społecznych z rodzaju Bombus w obrębie rodziny pszczołowatych,
 Jacek Trzmiel – biznesmen, założyciel firmy Commodore International oraz właściciel Atari Corp.,
 3M6 Trzmiel – pierwszy seryjnie produkowany radziecki przeciwpancerny pocisk kierowany,
 RPO Trzmiel – radziecki rakietowy miotacz ognia,
 JK-1 Trzmiel – jednomiejscowy śmigłowiec doświadczalny.

Zobacz też 
 Lot trzmiela – utwór muzyczny stanowiący część opery rosyjskiego kompozytora Nikołaja Rimskiego-Korsakowa Bajka o carze Sałtanie.